Termin HR ima više značenja.

 Hrvatska, oznaka države
 .hr, najviši Internet domen za Hrvatsku
 -{hr}- (ređe se koristi) ili -{h}-, simbol za sat (čas)